Тријада као појам се може односити на:

Тријада (кинеска мафија)
Тријада (психологија). У психологији, тријада је група од три особе.
Тријада (математика). У математици, лева или десна тријада је сет ортогоналних координираних оса.
Тријада (музика). У музици, тријада је сет од три ноте.
Мекдоналдсова тријада у психологији се односи на сет од три основне карактеристике из детињства које су заједничке свим серијским убицама.
Тријада (биохемија). У биохемији, каталитичка тријада се односи на три аминокиселинска остатка унутар места одређене протеазе.
Тријада (екологија). У екологији, тријада се односи на три примарне компоненте које су систематско планирање, стратегија динамичног рада, системи мерења у реалном времену.